Kurkelansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kurkelansaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Kurkelansaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar